Жиру́ () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр.

Муниципалитет расположен на расстоянии около 210 км на юг от Парижа, 95 км на юг от Орлеана, 34 км на северо-восток от Шатору.

Население 

Население — 117 человек (2007).

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini